Le Soulier de satin est une très longue pièce de théâtre de Paul Claudel, qui connait plusieurs adaptations :
 Le Soulier de satin, film de Manoel de Oliveira sorti en 1984 ;
 Le Soulier de satin, opéra de Marc-André Dalbavie, créé en 2021 à l'Opéra de Paris.